

What’s Love Got to Do with It — саундтрек-альбом американской певицы Тины Тёрнер, записанный специально для фильма «На что способна любовь». Альбом был выпущен 15 июня 1993 года на лейбле Parlophone (Великобритания).

Специально для этого альбома Тина перезаписала несколько старых песен, которые она исполняла во времена тандема Айка и Тины Тёрненров, некоторые из песен она не исполняла с момента развода с Айком. Она записала также три новые песни, в том числе и хит-сингл «I Don’t Wanna Fight». Впервые Тина записала также студийную версию песни «Disco Inferno», которую она исполняла в своих ранних концертах.

Альбом попал на первую строчку в чарте UK Albums и получил платиновую сертификацию в различных странах, включая США, Великобританию, Швейцарию и Новую Зеландию.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы Тины Тёрнер
Альбомы Parlophone